|-
| 131701 - || 2001 YV || 18 de desembre, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 131702 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131703 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131704 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131705 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131706 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131707 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131708 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131709 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131710 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131711 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131712 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131713 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131714 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131715 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131716 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131717 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131718 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131719 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131720 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131721 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131722 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131723 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131724 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131725 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131726 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131727 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131728 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131729 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131730 - || || 18 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131731 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131732 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131733 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131734 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131735 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131736 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131737 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131738 - || || 19 de desembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 131739 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131740 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131741 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131742 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131743 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131744 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131745 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131746 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131747 - || || 21 de desembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131748 - || || 20 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131749 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131750 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131751 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131752 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131753 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131754 - || 2002 AO || 5 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131755 - || || 6 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131756 - || || 6 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131757 - || || 6 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131758 - || || 4 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131759 - || || 6 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131760 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131761 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131762 - || || 11 de gener, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 131763 - || || 11 de gener, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 131764 - || || 10 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131765 - || || 10 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131766 - || || 10 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131767 - || || 11 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131768 - || || 12 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131769 - || || 6 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131770 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131771 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131772 - || || 13 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131773 - || || 13 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131774 - || || 8 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131775 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131776 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131777 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131778 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131779 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131780 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131781 - || || 6 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131782 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131783 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131784 - || || 5 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131785 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131786 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131787 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131788 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131789 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131790 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131791 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131792 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131793 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131794 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131795 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131796 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131797 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131798 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131799 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131800 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
1